О́кунева — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Окунева, Аграфена Тимофеевна (известна как: Сабурова; 1795—1867) — московская актриса.
 Окунева, Вера Ивановна (Капутина; 1891—1976) — русская и советская актриса театра и кино.
 Окунева, Оксана Григорьевна — украинская прыгунья в высоту.
 Окунева, Ольга Владимировна — депутат Государственной думы.
 Окунева, Ольга Матвеевна (урожд. Курганова; по мужу Войкова; 1882—1965) — русская и советская артистка оперы (лирикодраматическое сопрано). Сестра A. Курганова.
 Окунева, Татьяна Васильевна (1916—1991) — Герой Социалистического Труда, старший чабан.

См. также